Linköpings HK, handbollsförening från Linköping, Östergötlands län. LHK är RP:s och Linköpings Lejons gemensamma elitsatsning och föreningens herrlag spelar säsongen 2007/2008 i Division I.

Handbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar i Linköping